Константин Константинович Косинский (1874—1923) — русский ботаник — флорист-систематик и геоботаник.

Биография 
Родился 16 июля 1874 года в городе Буй Костромской губернии. Учился в Костромской гимназии, затем поступил в Санкт-Петербургский университет. В 1900 году окончил естественное отделение физико-математического факультета.

Окончив университет, несколько лет преподавал в средних школах в Санкт-Петербурге. Занимался изучением флоры Костромской губернии, Крыма, Сибири, а также Японии. В 1914 году участвовал в экспедиции Переселенческого управления в Семипалатинскую область. В 1915 году в составе Научно-промысловой экспедиции ездил в дельту Волги.

С 1916 года Константин Константинович работал заведующим гербария Европейской России в Петербургском ботаническом саду. Также заведовал Озерковской экскурсионной станцией.

К. К. Косинский провёл ревизию образцов папоротников, хранящихся в гербарии Санкт-Петербурга, описал несколько новых видов.

Скончался 24 июля 1923 года в Петрограде.

Некоторые виды, названные в честь К. К. Косинского

Примечания

Литература 
 

Ботаники Российской империи
Ботаники СССР
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века
Ботаники XX века
Геоботаники